Харыялах () — село в Намском улусе Якутии. Образует сельское поселение Кебекёнский наслег.  Расположено в 124 км к северу от Якутска.

Географическое положение 
Харыялах расположен на реке Лена.

Население

Историческая справка о наслеге 
Кобяконская земля, по архивным данным, заселена людьми очень давно. До XVIIв. Кобяконский род входил в самую большую якутскую волость «Бере бетуннэр». Бетюнцы в количестве 1640 человек заселяли излучину рек Лена и Алдан. Они имели владения на обоих берегах Лены. Природная зона, которую занимал Кобяконский род, определила хозяйственную деятельность. Основными занятиями были охота, рыболовство и скотоводство. 

В 1917 году в Кобяконском наслеге проживало 717 человек. в 1929 году образовался Кобяконский сельсовет, началось колхозное строительство. было образовано 8 товариществ, которые впоследствии объединились в 5 колхозов. В 1931 году создана первая комсомольская ячейка. В 1939 году несколько маленьких артелей объединились, образовали колхоз им. Фрунзе.

В годы Великой Отечественной Войны из Кобяконского наслега было призвано 129 человек, из них 83 человека остались на полях битвы.

В 1952-1953 г,г, появились тракторы НАТИ, ХТЗ, автомашины ЗИС-5. В 1956 году заработала электростанция.

В 1974 году Кобяконский наслег вошел в состав совхоза им. М.К.Аммосова как отделение, занимающееся сельхозпродукцией. Ударным трудом отличились косомолькие фермы «Тарагана», «Айхал», «Кэскил».

В 1985 году в наслеге был образован совхоз «Кобяконский». За 5 лет совхоз достиг хороших результатов по производству мяса, молока, заготовке сена, по сдаче государству пушнины.

В 1988 году совхоз подключился  к высоковольтной линии. В том же году проведена телефонная связь.  С 1984 года стало возможным смотреть передачи местного телевидения.

В 1991 году совхоз «Кобяконский» реорганизован в коллективное предприятие. В 1996 году коллективное хозяйство распалось.

Социальная структура 
В селе находится средняя школа, дошкольное учреждение. Также работает центр культурного досуга, почта, библиотека.

Примечания 

Населённые пункты Намского улуса